

Geografia

Middle Island – isola dell'Australia occidentale

Middle Island – isola dell'Ontario nel lago Erie

Middle Island – isola facente parte del territorio di Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

Middle Island – hamlet e CDP dello stato di New York

Middle Island – capoluogo della parrocchia di Saint Thomas Middle Island